Orís – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna
 Oris – frazione del comune altoatesino di Lasa, in Val Venosta
 Oris – azienda svizzera produttrice di orologi da polso